Појам Дубровка може да се односи на:
 Дубровка (Лењинградска област),
 Дубровка (река),
 Дубровка (позориште),